Boefje steht für:

 Boefje (Roman), ein Jugendroman von Marie Joseph Brusse
 Boefje (Theaterstück), ein Bühnenstück nach dem vorgehenden Buch
 Boefje (Film), ein niederländischer Spielfilm von Detlef Sierck